La I liga 1985-1986 è stata la 52ª edizione del massimo campionato polacco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dello .

Risultati

Stagione regolare

Play-out 

Verdetti: Społem Łódź e  retrocesse in II liga

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Eugeniusz Kijewski,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1985
Pallacanestro nel 1986
1985-1986